Miejscowości w Polsce
 Gardyny-Leśniczówka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary
 Gardyny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Dąbrówno